WCWC steht für:
 WCWC (Radiosender), ein Radiosender in Williamsburg, Kentucky, USA
 Western Canada Wilderness Committee, eine Umweltschutzorganisation in Kanada

Abkürzung